Londense symfonieën van Joseph Haydn
 Symfonie nr. 104 (Haydn)
 A London Symphony van Ralph Vaughan Williams

G Londense